Pałac w Strzelcach – pałac w Strzelcach w powiecie świdnickim, w gminie Marcinowice.
 Pałac w Strzelcach – pałac w Strzelcach w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Domaszowice.